Кебрачита има више значења:

 Кебрачита (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кебрачита, Ехидо Нуево Сучил (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику